Цзилинь (город) — город в КНР.
 Цзилинь (провинция) — провинция в КНР.